Abu Iáia Abu Becre ibne Abdalaque  — sultão merínida do 
 Abu Iáia Abu Becre Axaíde  — sultão e califa haféssida do 
 Abu Iáia Abu Becre II  — sultão e califa haféssida do 

Desambiguações de antropônimos